Dansk Melodi Grand Prix 1980 var det 13. danske Melodi Grand Prix (og det tredje grand prix efter relanceringen i 1978 som årligt tilbagevendende begivenhed), og det blev afholdt den 29. marts 1980 i Falkoner Centret i København. Programmet blev sendt direkte på DR fra kl. 20:35, og programværten var for tredje år i træk Jørgen de Mylius.

Seks af de 12 deltagende melodier var skrevet af de seks komponister, der blev bedst placeret ved Dansk Melodi Grand Prix 1979, og som DR havde inviteret til at deltage i årets konkurrence. De resterende seks sange var udvalgt blandt de 8-900 bidrag, som i åben konkurrence var blevet indsendt til DR. De 12 melodier blev fremført én gang, og de optrædende blev akkompagneret af et orkester under ledelse af kapelmester Allan Botschinsky, der havde den rolle for andet år i træk, og som i øvrigt blev fejret i begyndelsen af showet i anledning af sin 40 års fødselsdag.

Vindermelodien blev Tænker altid på dig med Bamses Venner, der tre uger senere deltog i Eurovision Song Contest 1980 i Den Haag, Holland, hvor den opnåede en placering som nr. 14 af 19 sange.

Afstemning 

Vinderen blev fundet af en jury bestående af 11 personer, der var bredt sammensat med hensyn til alder og erhverv, og som sad på forreste række i salen under live-showet. Hvert jurymedlem kunne efter hver sang afgive fra 0 til 9 point til den pågældende sang, og sangens endelige pointtal var summen af de 11 jurymedlemmers point. 

Jurymedlemmerne havde inden live-showet lyttet til optagelser af sangene samt til showets generalprøve, og efter at have hørt sangene, havde medlemmerne hver afgivet en foreløbig stemme fra 0 til 9 point til hver sang. Da jurymedlemmerne under showet afgav deres endelige stemme, kunne denne højst afvige 1 point fra den foreløbige stemme på samme sang.

Resultat

Detaljeret resultat

Tilbagevendende deltagere

Kilder 
 DR Bonzanza - Dansk Melodi Grand Prix 1980

 
1980
Musik i København